Höfles ist der Ortsname von

 Höfles, Stadtteil von Nürnberg, Bayern
 Höfles (Gräfenberg), Ortsteil der Stadt Gräfenberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Höfles (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Höfles (Stadtsteinach), Ortsteil der Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Höflas